Maria Isabel d'Espanya (reina de les Dues Sicílies) (1789 - 1848)
 Maria Isabel d'Espanya (princesa de les Dues Sicílies) (1851 - 1931)